Vesala est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Edward Vesala (1945-1999), chef d'orchestre et compositeur finlandais
 (née en 1981), chanteuse et compositrice finlandaise
 (née en 1986), joueur finlandais de football

Toponyme

Vesala, secteur du quartier de Mellunkylä d'Helsinki

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois